Brano – parte di un'opera letteraria
 Brano – composizione musicale, o parte della stessa